Gehmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Gehmacher (1926–2021), österreichischer Publizist und Sozialforscher
 Friedrich Gehmacher (1866–1942), österreichischer Jurist und Mitbegründer der Salzburger Festspiele

 Johanna Gehmacher (* 1962), österreichische Historikerin